Idiostolidae  — семейство полужесткокрылых из подотряда клопов. 3 рода и 4 вида.

Распространение 
Представители встречаются только в Южном полушарии (Австралия и Южная Америка).

Описание 
Длина около 1 см. Форма тела вытянуто-овальная. Усики и лабиум состоят из 4 сегментов. Брюшко покрыто многочисленными трихоботриями, которые расположены на III—VII стернитах. Все абдоминальные дыхальца вентральные. Сперматеки отсутствуют. Вид Idiostolus  insularis ассоциирован с растениями рода Нотофагус (Nothofagus, Букоцветные).
Филогенетический анализ (Henry, 1997) показал родство Idiostolidae с австралийским эндемичным семейством Henicocoridae, с которым они были выделены в надсемейство Idiostoloidea, образующего монофилетическую группу.

Idiostolus Berg, 1883 
Idiostolus  insularis — Аргентина и Чили
Monteithocoris Woodward, 1968
Monteithocoris hirsutus Woodward, 1968 — Тасмания
Trisecus Bergroth, 1895
Trisecus armatus Woodward, 1968 — Новый Южный Уэльс
Trisecus pictus Bergroth, 1895 — Тасмания, Новый Южный Уэльс, Тасмания

Примечания

Литература 

 Schaefer, C. W. 1966. The morphology and higher systematics of the Idiostolinae (Hemiptera: Lygaeidae). Annals of the Entomological Society of America 59: 602—613.
 Schaefer, C. W. & Wilcox, D. 1969. Notes on the morphology, taxonomy, and distribution of the Idiostolidae (Hemiptera-Heteroptera). Annals of the Entomological Society of America 62: 485—502.

Pentatomomorpha
Семейства насекомых